Во́лзький прову́лок — вулиця в Одесі, в історичній частині міста, від Старосінної площі до провулка Чехова.

Історія
Перша назва провулка - Олександрівський.

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

Історичний центр Одеси
Провулки Одеси